Алексе́й Гу́рьев:
 Гурьев, Алексей — ставропольский бургомистр в 1834 году.
 Гурьев, Алексей Андреевич (1956-2010) - советский и российский актёр театра и кино, мастер дубляжа.
 Гурьев, Алексей Иванович (1767—1819) — русский военачальник эпохи наполеоновских войн, генерал-майор.
 Гурьев, Алексей Михайлович (род. 1960) — советский и российский учёный.